Žiri (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Gorenjska
Žiri (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente